Мордвинова, Антонина Ильинична (род. 1952) — кандидат искусствоведения, специалист по церковному искусству Чувашии; Заслуженный деятель искусств Чувашской Республики.
 Мордвинова, Вера Александровна (более известна под фамилией Александрова; 1895—1966) — русский и американский литературный критик и редактор.
 Мордвинова, Марья Павловна (1846—1882) — русский врач и поэтесса.
 Мордвинова, Светлана Аркадьевна (1948—2011) — советский и российский орнитолог.
 Мордвинова, Амалия Руслановна (род. 1973) — российская актриса и радиоведущая.